Franz Hueber ist der Name folgender Personen:

* Franz von Hueber (1845–1936), österreichischer Rechtsanwalt, Bürgermeister von Salzburg
 Franz Hueber (1894–1981), österreichischer Politiker (Heimatblock, NSDAP)
 Franz Michael Hueber († 1746), österreichischer Barockmaler

Siehe auch:

 Franz Huber